Take a Bow (TV serija) - britanska televizijska serija za djecu
"Take a Bow" (pjesma Madonne) - pjesma američke pjevačice Madonne koja je izdana kao singl 1994. godine
"Take a Bow" (pjesma Rihanne) - pjesma barbadoške pjevačice Rihanne koja je izdana kao singl 2008. godine
"Take a Bow" - pjesma s albuma Spirit glazbenice Leone Lewis
"Take a Bow" - pjesma s albuma Black Holes and Revelations glazbenog izvođača Muse
"Take a Bow" - pjesma s albuma Release glazbenice Sister Hazel